Altamira est essentiellement un toponyme, fréquent dans les pays de langue espagnole. Son origine n'est probablement pas le verbe , mais plutôt une expression pré-romaine, avec l'élément hydronymique -mira et l'élément initial al-t-, qui pourrait correspondre à la racine indo-européenne al- (« élever ») comme dans le latin altus.

Oeuvres 

 Altamira est un film dramatique franco-espagnol réalisé par Hugh Hudson, sorti en 2016 ;
 Altamira est la musique originale du film composée par Evelyn Glennie et Mark Knopfler.

Patronyme 

 Rafael Altamira (1866-1951), un historien espagnol.

Toponyme

Brésil 
 Altamira, une municipalité de l'État du Pará ;
 Altamira do Maranhão, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Altamira do Paraná, une municipalité du Paraná ;

Colombie 
 Altamira, une municipalité située dans le département de Huila ;

Espagne

Biscaye 
 Altamira, un quartier de Busturia ;
 Altamira, un quartier du district de Basurtu-Zorrotza à Bilbao ;
 Altamira, un quartier de Morga ;
 Altamira, un quartier de Zaratamo ;

Cantabrie 
 la grotte d'Altamira, une grotte située à Santillana del Mar (près de Santander) ;

Guipuscoa 
 Altamira, un quartier de Beasain ;
 Altamira, un quartier d'Ordizia ;

Mexique 
 Altamira, une ville de l'État de Tamaulipas ;

Venezuela 
 Altamira, un quartier de Caracas,
 Altamira, une station de la ligne 1 du métro de Caracas ;
 Altamira, une des deux paroisses civiles de la municipalité de Santa María de Ipire, dans l'État de Guárico ;
 Altamira, la capitale de la paroisse civile d'Altamira de la municipalité de Santa María de Ipire, dans l'État de Guárico ;
 Altamira de Cáceres, une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar, dans l'État de Barinas ;
 Altamira de Cáceres, la capitale de la paroisse civile d'Altamira de Cáceres de la municipalité de Bolívar, dans l'État de Barinas ;
 Altamira de Caús, la capitale de la paroisse civile de Cheregüé, de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo.

Références